Kurtzmanomyces är ett släkte av svampar. Kurtzmanomyces ingår i familjen Chionosphaeraceae, ordningen Agaricostilbales, klassen Agaricostilbomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Kurtzmanomyces